

Astronomia
 6748 Bratton – asteroide della fascia principale

Geografia
 Bratton – insediamento inglese situato nella contea di Shropshire
 Bratton – borgo inglese situato nella contea di Somerset
 Bratton – villaggio e parrocchia civile inglese situato nella contea di Wiltshire

Persone
 Benjamin Bratton – schermidore statunitense
 Creed Bratton – attore e musicista statunitense
 David Bratton – pallanuotista statunitense